Genètica:
Haplogrup Q del cromosoma Y humà, basat en un haplotip del cromosoma Y.
Haplogrup mitocondrial humà Q, basat en un haplotip de l'ADN mitocondrial.